Het 16de wereldkampioenschap handbal voor vrouwen vond plaats van 2 december tot 14 december 2003 in Kroatië. 24 teams namen deel aan de strijd om de wereldtitel.

Gastland
Het wereldkampioenschap was oorspronkelijk toegewezen aan Nederland. Vanwege financiële onvermogens moest het NHV het toernooi echter teruggeven. Kroatië heeft de organisatie van Nederland overgenomen.

Gekwalificeerde teams

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Hoofdronde

Groep I

Groep II

Halve finales

5de/6de plaats

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

All-Star Team
Keeper:  Valérie Nicolas
Linkerhoek:  Tanja Oder
Linkeropbouw:  Olena Tsygitsa
Middenopbouw:  Anita Görbicz
Cirkelloper:  Isabelle Wendling
Rechteropbouw:  Bojana Radulović
Rechterhoek:  Woo Sun-Hee

Beste speler
Meest waardevolle speler:  Valérie Nicolas

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal mannen 2003

2003
Handbal in Kroatië
Handbal in 2003
Handbal